Ceratiscada är ett släkte av fjärilar. Ceratiscada ingår i familjen praktfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Praktfjärilar
Ceratiscada